

Geografia

Austria 
 Schwarzenau – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Schwarzenau – ex comune ora frazione di Bad Berleburg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schwarzenau – ex comune ora frazione di Schwarzach am Main, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Polonia 
 Schwarzenau – antico nome tedesco di Czerniejewo, comune nel distretto di Gniezno (Grande Polonia)